Teklówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, rejon husiatyński
 Teklówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, rejon podwołoczyski
 Teklówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, rejon szarogrodzki